Ryne est un prénom pouvant désigner:

Prénom
Ryne Duren (1929-2011), joueur américain de baseball
 (né en 1989), joueur américain de baseball
Ryne Sandberg (né en 1959), joueur américain de baseball
Ryne Sanborn (né en 1989), acteur américain
Ryne Stanek (né en 1991), joueur américain de baseball

Voir aussi

Homonymie de prénom